Séllyei István (1627 körül–1692) református püspök
 Séllyei István (1950–2020) birkózó